Пуенте Вијехо има више значења:

 Пуенте Вијехо (Тустла Гутијерез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пуенте Вијехо, Клуб Наутико (Хуанакатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пуенте Вијехо (Аматепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Пуенте Вијехо (Тамасопо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Пуенте Вијехо (Коезала), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику